Уйковице () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 6,54 км². Центр общины располатается на высоте 250 м над уровнем моря. По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 95 человек.

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1088 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края